Демократична Республіка Конго поділяється на 26 провінцій.

Адміністративний поділ Демократичної Республіки Конго до 2009 року 

 
Списки:Демократична Республіка Конго